Alessandro Zurla – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Giacinto Placido Zurla – cardinale, arcivescovo cattolico e geografo italiano